Большой Остров — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Остров — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Большой Остров — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Большой Остров — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

См. также 
 Большой остров